Атол може да се отнася за:
 Атол, вид остров
 Градове в САЩ
 Атол (Айдахо)
 Атол (Масачузетс)